Un componedor pot ser una persona que compon.
 Componedor (eina) Instrument emprat pels caixistes.
 Componedor (linotípia). Estri usat a la linotípia.